

Ле-Буа — колишній муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя

 Ле-Буа-Еллен — муніципалітет у департаменті Ер
 Ле-Буа-Плаж-ан-Ре — муніципалітет у департаменті Приморська Шаранта
 Ле-Буа-Робер — муніципалітет у департаменті Приморська Сена
 Ле-Буа-д'Анжу — муніципалітет у департаменті Мен і Луара
 Ле-Буа-д'Уен — колишній муніципалітет у департаменті Рона

Ле-Буа — громада в кантоні Юра